Международный теннисный турнир в Хобарте 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2009 является 16-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Хобарте с 10 по 16 января 2009 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 13 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте

 WTA Тур 2009

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Австралия
Теннис
Январь 2009 года
2009